Belgiens Grand Prix 2021 (officielt navn: Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix 2021) var et Formel 1-løb, som blev kørt den 29. august 2021 på Circuit de Spa-Francorchamps i Stavelot, Belgien. Det var det tolvte løb i Formel 1-sæsonen 2021.

Løbet blev det korteste nogensinde i Formel 1 historien, da regnvejr resulterede i, at løbet blev aflyst efter kun en enkelt omgang, som var kørt bag en safety car. Som resultat af, at der blev kørt mindre end 75% af den planlagte løbsdistance, blev der kun uddelt halv så mange point.

Formel 1 modtog meget kritik fra både kørerene og fansene over deres håndteringen af ræset. Flere kørere som Lewis Hamilton, Sebastian Vettel og Fernando Alonso argumenterede for, at der aldrig skulle være uddelt point for et ræs, som aldrig havde været under grønt flag.

Som resultat af kritikken, annoncerede FIA i februar 2022, at for at undgå en sådan situation igen, ville det nu være krav, at en ræs havde mindst to omgange under grønt flag, før at det ville give point.

Kvalifikation 

Noter:

 - Valtteri Bottas og Lance Stroll havde begge modtaget en 5 pladsstraf, for at være skyld i sammenstød ved forrige runde.

 - Lando Norris blev givet en 5 pladsstraf for at ændre sin gearkasse.

 - Kimi Räikkönen måtte starte fra pit lane efter at have ændret sin rear wing.

Resultat 

Noter:

 - Eftersom mindre end 75% af løbsdistancen blev færdiggjordt, blev det kun udgivet halve point for ræset.

 - Sergio Pérez måtte starte fra pit lane efter et uheld på opvarmningsomgangen.

 - Lance Stroll blev givet en 10-sekunders straf for at have ændret sig rear wing under rødt flag perioden. Som resultat gik hans slutposition fra 18. pladsen til 20. pladsen.

Stilling i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2021
Belgiens Grand Prix